La Fábrica puede referirse a:

Lugares 
En España
 La Fábrica, localidad del municipio de Castellgalí, en la provincia de Barcelona.
 La Fábrica, localidad del municipio de Castrillón, en la provincia de Asturias.
 La Fábrica, localidad del municipio de Loja, en la provincia de Granada.
 La Fábrica, barrio de la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga.
 La Fábrica, localidad del municipio de Quirós, en la provincia de Asturias.
 La Fábrica, despoblado del municipio de Torremocha de Jarama, en la provincia de Madrid.
 Colonia la Fábrica, localidad del municipio de Artesa de Segre, en la provincia de Lérida.

Otros 
 La Fábrica, telenovela peruana
 La Fábrica, programa de entrevistas presentado por Gabriel Rufián.
 La Fábrica, banda de rock colombiana.
 La Fábrica de la Tele, productora de televisión española.
 La fábrica de cal (1821-1822), pintura del artista francés Théodore Géricault.
 La Fábrica, sobrenombre dado a la cantera del Real Madrid Club de Fútbol.